Тихвинская операция — операции РККА в районе города Тихвин:
 Тихвинская оборонительная операция (16 октября — 18 ноября 1941)
 Тихвинская наступательная операция (10 ноября — 30 декабря 1941)